

Persone 
 Andy Chambers (1961) – sciatore statunitense
 Andy Chambers (1966) – autore di videogiochi statunitense
 Andy Chambers – attore